Als Passierschein wird bezeichnet,

 Passierschein (Dokument), ein Dokument, das das Betreten oder Durchqueren einer Grenze oder eines Gebietes gestattet
 Laissez-passer, Passersatzdokument
 Passierschein (Berliner Mauer)
 Passierschein A 38

Siehe auch: